Флаги муниципальных образований России:
 Флаг Сокола (Вологодская область) — флаг городского поселения город Сокол.
 Флаг Сокола (Москва) — флаг внутригородского муниципального образования Сокол.